Die U-League 2008 war die erste Spielzeit der südkoreanischen Nachwuchsliga. Die reguläre Saison begann im 1. Mai 2008 und endete am 30. Oktober 2008. Erster U-League-Meister wurde Kyung-Hee-Universität.

Teilnehmende Mannschaften

Endtabelle

Gewinner

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielbericht und Endtabelle (koreanisch)

Fußballsaison 2008